Nicole Ramaekers-Rutjens, burgemeester van Gulpen-Wittem
 Yvette Rutjens, Belgische FN-politica
 Willem Rutjens, JA21-politicus